Příjmení Fialka nosí více různých osobností:

 Jindřich Fialka (1855–1920), český architekt, vládní rada, ředitel průmyslové školy v Pardubicích
 Karel Fialka, skotský písničkář
 Ladislav Fialka (1931–1991), český herec, mim a pedagog
 Lukáš Fialka (* 1995), český fotbalista
 Marie Fialková (1918–???), česká a československá politička KSČ z Brna, poslankyně FS za normalizace
 Markéta Fialková (1956–2011), česká disidentka a diplomatka
 Moric Fialka (1809–1869), český důstojník, novinář a překladatel
 Paulína Fialková (* 1992) – slovenská biatlonistka

Podobná příjmení 
 Fiala

Externí odkazy 
 

Česká příjmení